Edward Kennedy peut désigner :
 Edward Kennedy (1932-2009), ancien sénateur américain, frère du  des États-Unis ;
 Edward Moore Kennedy Jr. (1961-), fils de Ted Kennedy ;
 Edward Stewart Kennedy (1912-2009), mathématicien et historien des sciences américain.